Михаил Васильевич Грибов (1905, Иваново-Вознесенск, Владимирская губерния, Российская империя — 24 июля 1992, Москва, Россия) — сотрудник советских спецслужб, заместитель начальника Управления КГБ по Чкаловской — Оренбургской области, генерал-майор (9 июля 1945 года).

Биография 
Член РКП(б) с 1926 года. С октября 1927 по август 1928 года учился в Иваново-Вознесенском химико-колористическом техникуме. С февраля 1936 по март 1938 года учился в Ивановском химико-технологическом институте.

С декабря 1926 по сентябрь 1927 года секретарь комитета ВЛКСМ хлопчатобумажной фабрики Сосневского объединения мануфактур в Иваново-Вознесенске. С сентября 1928 по ноябрь 1930 года химик, помощник мастера, мастер Отбельного отдела хлопчатобумажной фабрики. С декабря 1930 по декабрь 1932 года в РККА. С января 1933 по январь 1936 года химик Красильного отдела Сосневской хлопчатобумажной отделочной фабрики в Иваново. С апреля по ноябрь 1938 года ответственный организатор Отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б).

Органы внутренних дел и государственной безопасности 
С 10 ноября 1938 по 25 февраля 1941 года заместитель начальника Отдела кадров НКВД СССР, затем переведён на должность заместителя народного комиссара государственной безопасности СССР по кадрам, на которой служил до 30 июля 1941 года. С 5 сентября 1941 по 7 мая 1943 года народный комиссар внутренних дел Мордовской АССР, после чего до 13 сентября 1945 года являлся народным комиссаром государственной безопасности Мордовской АССР.

С 13 сентября 1945 по 19 июля 1952 года начальник Отдела «В» НКГБ — МГБ СССР. С 25 ноября 1952 по март 1953 года начальник Лаборатории № 11 Отдела оперативной техники МГБ СССР. С марта 1953 по 8 марта 1956 года начальник Лаборатории № 11 V-го специального отдела МВД СССР — КГБ при СМ СССР. С марта 1956 по май 1958 года заместитель начальника Управления КГБ по Чкаловской — Оренбургской области.

Звания 
 капитан государственной безопасности, 10 ноября 1938;
 майор государственной безопасности, 2 апреля 1941;
 старший майор государственной безопасности, 12 июля 1941;
 комиссар государственной безопасности, 14 февраля 1943;
 генерал-майор, 9 июля 1945;

Награды 
 два ордена Красной Звезды (20.09.1943, 25.06.1954);
 орден «Знак Почёта» (26.04.1940);
 медали;
 знак «Заслуженный работник НКВД» (04.02.1942).

Примечания

Литература 
 Петров. Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941—1954. Справочник. Москва, Общество «Мемориал», «Звенья», 2010.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Чекисты
Члены КПСС
Сотрудники НКВД
Сотрудники КГБ СССР